Майкл Нейдер (; 19 февраля 1945 — 23 августа 2021) — американский актёр, наиболее известный благодаря исполнению роли Фарнсворта «Дэкса» Дэкстера, третьего мужа Алексис Колби, в сериале «Династия» компании ABC.

Карьера 
Спортивного виде Нейдер начал свою карьеру в 1963 году, появившись в массовке в многочисленных фильмах «Пляжная вечеринка» компании «American International Pictures» — обычно в титрах его указывали как «Майк Нейдер». С 1965 по 1966 год снимался в сериале «Гиджет». Снялся в небольшой роли в известном своим провалом мюзикле «Потерянный горизонт» 1973 года.

Первой крупной ролью стал Кевин Томпсон в сериале «Как вращается мир» в 1976 году. В 1983 году появился в мыльной опере «Обнажённый аромат» канала NBC в роли Алексия Теополиса. В том же году актёр получил роль Фарнсворта «Дэкса» Дэкстера в рейтинговом хите «Династия» компании ABC, где снимался вплоть до его окончания в 1989 году. С 1991 по 1999 года снимался в сериале «Все мои дети» в роли Димитрия Марика, мужа Эрики Кейн в исполнении Сьюзан Луччи, вернувшись к роли в 2000 и 2001 годах.

В качестве приглашённой звезды снялся в эпизодах таких сериалов, как «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Детектив Раш». 12 июня 2013 года актёр вернулся к роли Димитрия Марик в новой версии сериала «Все мои дети».

Личная жизнь 
С июня 1984 по 1990 года был женат на производственном ассистенте Робин Уайсс (), которая родила ему дочь Линдсей Мишелль Нейдер () в 1984. Вторая жена Нейдера — Бэт Виндзор (), на которой он женился 20 марта 1992 года; сейчас они разведены.

В 1997 году был арестован за вождение в состоянии наркотического опьянения. Актёра уволили из сериала «Все мои дети» в 2001 году, после того, как полиция арестовала его за хранение наркотиков.

Джордж Нейдер являлся дядей Нейдера.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 

Актёры XX века
Актёры XXI века
Актёры телевидения США
Актёры мыльных опер США